Hluboček může být:
 Hluboček – přírodní památka v okrese Třebíč

název vodního toku nebo vodní plochy
 Hluboček (přítok Bystřice) – Potok, který je přítokem řeky řeky Bystřice v Oderských vrších v okrese Olomouc
 Hluboček (přítok Kychové) – Potok, který je přítokem potoka Kychová  v okrese Vsetín
 Hluboček (přítok Morávky) – Potok, který je přítokem řeky řeky Morávka  v okrese Frýdek-Místek
 Hluboček (přítok Třebovky) – Potok, který je přítokem říčky Třebovka  v okrese Ústí nad Orlicí
 Hluboček (Stránecká Zhoř) – Rybník ve Stránecké Zhoři v okrese Žďár nad Sázavou

jiný název
 Hluboček (Brno) – Ulice ve městě Brno
 Hluboček (Koberovy) – Osada patřící pod Koberovy v okrese Jablonec nad Nisou
 Hluboček (Vizovická vrchovina) – Kopec (351 m n. m.) u města Kunovice v okrese Uherské Hradiště

Související články 
 Hluboče – přírodní památka obce Brumov-Bylnice v okrese Zlín
 Hlubočec – obec v okrese Opava
 Hlubočky – obec v okrese Olomouc

Externí odkazy